Le tournoi de Simple dames des Championnats du monde de badminton 2013 s'est tenu du 5 au  à Canton en Chine.

La thaïlandaise Ratchanok Intanon a battu en finale la chinoise Li Xuerui sur le score de 22-20, 18-21, 21-14, offrant ainsi un  à la Thaïlande aux Championnats du monde.

Têtes de série 
Voici le tirage des têtes de série. Le résultat de chaque joueuse se trouve entre parenthèses.

 Li Xuerui (Finale)
 Wang Yihan (Huitième de finale)
 Saina Nehwal (Quart de finale)
 Ratchanok Intanon '(Vainqueur)
 Sung Ji-hyun  (Huitième de finale)
 Tai Tzu-ying (Quart de finale)
 Wang Shixian (Quart de finale)
 Minatsu Mitani ()

  Lindaweni Fanetri ''(Huitième de finale)
  P. V. Sindhu ''(Demi-finale)
  Eriko Hirose ''(Huitième de finale)
  Sapsiree Taerattanachai ''()
  Bae Yeon-ju ''(Demi-finale)
  Busanan Ongbumrungpan ''()
  Porntip Buranaprasertsuk ''(Huitième de finale)
  Yip Pui Yin ''(Huitième de finale)

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Lien externe 
tournamentsoftware.com

Simple dames